Хронологический список художественных фильмов и спектаклей (включая телефильмы и телеспектакли), показанных по Центральному телевидению СССР в 1973 году (без учёта повторов в ближайшие дни).

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Литература

Ссылки

Примечания 

Кино и театр на Центральном телевидении СССР по годам